Kabinett Colijn steht für folgende Regierungen der Niederlande:

 Kabinett Colijn I 
 Kabinett Colijn II 
 Kabinett Colijn III 
 Kabinett Colijn IV 
 Kabinett Colijn V